Краљ и ја (филм) може бити:
 Краљ и ја (филм из 1956)
 Краљ и ја (филм из 1999)